Newfield (Escòcia)

 Anglaterra:
 Newfield (Chester-le-Street), Durham
 Newfield (Spennymoor), Durham
 Newfield (Staffordshire)

 Estats Units:
 Newfield (Nova Jersey), població dels l'estat de Nova Jersey.
 Newfield (Maine)
 Newfield Hamlet, concentració de població designada pel cens a l'estat de Nova York.